Dawu Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dawu Xian (härad i Kina, Hubei), 
 Dawu Xian (härad i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar